Fornace Laterizi ima više značenja:
 Fornace Laterizi, Padova
 Fornace Laterizi, Siena